

Geografia

Niemcy 
 Wallbach – dzielnica Bad Säckingen
 Wallbach – dzielnica Harthy
 Wallbach – dzielnica Hünstetten
 Wallbach – dzielnica Meiningen
 Wallbach – rzeka, dopływ Werry

Szwajcaria 
 Wallbach – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Rheinfelden

Zobacz też 
 Wahlbach
 Walbach